Munro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Campbell Munro
 Ian Stafford Ross Munro
 William Munro